Petschnig ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Petschnig (* 1973), österreichischer Politiker (FPÖ), Landesrat im Burgenland
 Emil Petschnig (1877–1939), österreichischer Musiker, Komponist und Schriftsteller
 Hans Petschnig (1821–1897), österreichischer Architekt und Maler
 Maria Petschnig (* 1977), österreichische Künstlerin
 Otmar Petschnig (1925–1991), österreichischer Politiker (ÖVP), Mitglied des Bundesrates

Siehe auch:
 Petschnigg
 Petschnik